Nationaal Crisiscentrum (België)
Nationaal Crisiscentrum (Nederland)